Honorato IV, Príncipe de Mónaco (París, 17 de mayo de 1758 – París, 16 de febrero de 1819) fue Príncipe Soberano de Mónaco entre 1814 y 1819, luego de la Ocupación Francesa (1793 - 1814). Hijo de Honorato III y de su esposa, María Catalina Brignole Sale. Fue sucedido por su hijo mayor, el Príncipe Honorato. 

Recuperó el control del principado con ayuda exterior y pasó sus títulos a su hijo mayor, Honorato V.

Se casó el 15 de julio de 1771 con Louise d'Aumont, Duquesa de Mazarin, de la cual se divorció en 1798. Tuvieron dos hijos, que reinaron a su vez: 

 Honorato V (1778-1841). 
 Florestán I (1785-1856).

En materia de política exterior fue capaz de ganar el favor de Génova, secular opositor del dominio independiente del Principado de Mónaco, esto se logró con su madre, María Catalina Brignole Sale, proveniente de una poderosa familia que tenía entre sus miembros varios Dux de Génova.

Ancestros

Príncipes de Mónaco
Monegascos del siglo XVIII
Monegascos del siglo XIX
Nacidos en París
Honorato 04
Fallecidos en París
Duques de Mayena